Ma-Ma (ryska: Мама, rumänska: Ma-ma, engelska: Rock'n'Roll Wolf, norska: Med Grimm og Gru) är en musikalfilm från 1976 och är en rysk-fransk-rumänsk samproduktion. Historien är löst baserad på sagan om Vargen och de sju killingarna av bröderna Grimm. Manuset skrevs av Vasilica Istrate och Yuri Entin, och Elisabeta Bostan regisserade.

Filmen spelades in samtidigt på tre olika språk (ryska, rumänska och engelska). Skådespelarna var dansare från Moskva Cirkus, Moskva isbalett och barnisbalett och Bolshoi-baletten.

1977 vann filmen en Silver Cup under Children's Film Festival i Venedig.

Filmen visades i svensk TV första gången 22 december 1978 och ytterligare en gång 26 december 1979.

Skådespelare 
Filmens huvudroller spelades av Lyudmila Gurtjenko som geten Rada, Mikhail Boyarsky som vargen Titi Suru, Oleg Popov som björnen, Saveliy Kramarov som vargens brorson, George Mihaita som åsnan Petrika och Florian Pittiş som papegojan.

Bröderna Grimm-filmatiseringar
Filmer 1976
Franska familjefilmer
Franska fantasyfilmer
Franska musikalfilmer
Rumänska familjefilmer
Rumänska fantasyfilmer
Rumänska musikalfilmer
Sovjetiska familjefilmer
Sovjetiska fantasyfilmer
Sovjetiska musikalfilmer